Pierre Léon (1914-1976), historien français ;
 Pierre Léon (1926-2013), linguiste et essayiste français ;
 Pierre Léon (1959-), réalisateur français.